Люзиньи́-сюр-Барс () — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Шампань — Арденны, департамент Об. Входил в состав округа Труа. В кантон Люзиньи-сюр-Барс входили 14 коммун, из них главной коммуной была Люзиньи-сюр-Барс.

Коммуны кантона

Население 

Упразднённые кантоны департамента Об